Le mot cumulus est employé dans trois domaines :
 en météorologie, un cumulus est un nuage instable;
 en électricité et en plomberie, Cumulus est une marque enregistrée du groupe Atlantic (fabricant de radiateurs, chaudières, pompes à chaleurs, systèmes de climatisation) pour désigner un chauffe-eau de type ballon d'eau chaude ;
 en embryologie, un cumulus est l'amas de cellule folliculaires portant l'ovocyte et sa corona radiata au sein de la cavité antrale du follicule.